Navarrai Beatrix burgundi hercegné (1242 körül–1295), I. Theobald navarrai király lánya
Navarrai Beatrix la marche-i grófné (1388/89–1410), III. Károly navarrai király lánya